Leesburg (Alabama)
Leesburg (Flórida)
Leesburg (Geórgia)
Leesburg (Indiana)
Leesburg (Ohio)
Leesburg (Virgínia)

Desambiguações de topônimos